Митрофановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Митрофановское сельское поселение — входит в Кантемировский район

Коми 
 Митрофановское сельское поселение — входит в Троицко-Печорский район

Республика Крым 
 Митрофановское сельское поселение — входит в Нижнегорский район